

Presentación previa 
Michał Przysiężny fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Yūichi Sugita derrotó en la final a Zhang Ze.

Cabezas de serie 

 ' Yūichi Sugita (Campeón)
  Tatsuma Ito (Primera ronda)
  Go Soeda (Cuartos de final)
  Luke Saville (Primera ronda)

  Hiroki Moriya ''(Segunda ronda)
  Bai Yan ''(Segunda ronda)
  Chen Ti ''(Segunda ronda)
  Lee Duck-hee ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Kioto 2016